Теланский:

 Теланский мыс — в Магаданской области, на берегу Охотского моря.
 Теланский полуостров — в Магаданской области.
 Теланский хребет — в Магаданской области.

См. также 
 Теланская гора
 Телан (остров)